Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2002 года в быстрой программе прошёл в городе Уфа 15 июня. Одновременно проходил мужской чемпионат по молниеносным шашкам. Соревнования принимал Дворец Культуры «Нефтяник» (ул. Ленина, 50).

Главный судья соревнований: судья РК Новиков А. Н. (Тверь).

 — Мильшина Елена

 — Тансыккужина Тамара

 — Абдуллина Олеся

Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2002 год в шашках
События 15 июня
2002 год в Башкортостане